A categoria mais de 100 kg masculino do Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no dia 14 de julho no Mississauga Sports Centre com 9 judocas, cada um representando um país.

Calendário
 Horário local Central Standard Time (UTC-5).

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze
Foram disputadas duas medalhas de bronze.

Mais de 100 kg masculino